Абаше́ев:
 Абашеев, Евгений Николаевич (1900—1937) — бурятский коммунистический политический деятель.
 Абашеев, Пётр Тимофеевич (1934—1997) — бурятский советский артист балета, педагог, народный артист РСФСР.